(397) Вена (397 Vienna) — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу K. Он был открыт 19 декабря 1894 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь города Вены, столицы Австрии.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь городов